Ferrari F2004 so dizajnirali Rory Byrne, Ross Brawn in Aldo Costa za sezono 2004. Močno je temeljil na dirkalniku predhodne sezone F2003-GA in je omogočal nadaljevanje serije Ferrarijeve uspehov. 

Dirkalnik je temeljil na istih principih kot F2002, le da je bil še bolj razvit. Na primer periskopni izpuhi so bili manjši in nameščeni bližje sredini dirkalnika, zadnje krilce je bilo povečano, zadnje vzmetenje pa spremenjeno, da je bilo nežnejše do pnevmatik, velik problem dirkalnika F2003-GA. Motor je bil narejen tako, da zdrži cel dirkalni konec tedna, kar so zahtevala nova pravila FIE. Iz istega razloga je bil spremenjen tudi menjalnik, da je bil odpornejši in trdnejši.

F2004 je bil podobno uspešen kot F2002, saj je zmagal na 15-tih dirkah od 18-tih, na 12-tih pa je osvojil najboljši štartni položaj. Michael Schumacher je z njim osvojil rekordni sedmi dirkaški naslov prvaka, Ferrari pa je z veliko prednostjo postal konstruktorski prvak.

Dirkalnik je bil razvit tudi za sezono 2005, kjer je bil uporabljen na prvih dveh dirkah. Kljub drugem mestu na Veliki nagradi Avstralije ga je nadomestil F2005 že za naslednjo dirki za Veliko nagrado Bahrajna.

Skupaj je F2004 osvojil 272 prvenstvenih točk, toda tudi zaznamoval konec Ferrarijeve zmagovalne serije, ki se je začela v sezoni 1999.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) 

F2004
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2004
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2005